Fischeria kan syfta på:

 Fischeria (djur) – en släkte tvåvingar
 Fischeria (växter) – en släkte växter